Алієв Азіз Мамед Керім огли
 Алієв Азіз Джаміл огли

Див. також 
 Алієв
 Азіз